

Населені пункти та їхні частини
 Сольники — село в гміні Кожухув Новосольського повіту Любуського воєводства
 Сольники — село в гміні Заблудів Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Сільники (Сольники) — село в гміні Ботьки Більського повіту Підляського воєводства
 Сольники — колонія в гміні Бранськ Більського повіту Підляського воєводства
 Сольники — осада в гміні Сехніце Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Сольники — осада в гміні Ілава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки